Hotel Zum Grünen Kranz steht für:
 Hotel Zum Grünen Kranz (Karibib), Namibia
 Hotel Zum Grünen Kranz (Rodalben)
 Hotel Zum Grünen Kranz (Swakopmund), Namibia
 Hotel Zum Grünen Kranz (Windhoek), Namibia